Илов — фамилия и топоним.

Топоним 
 Илов (Нойбург) (Ilow) — район в коммуне Нойбург в федеральной земле Мекленбург—Передняя Померания, Германия.
 Илов (Флеминг) (Ihlow) — коммуна в федеральной земле Бранденбург, Германия.
 Илов (Украина) — село в Николаевском районе Львовской области Украины.

Фамилия 
 Илов, Кристиан фон (1585—1634) — австрийский фельдмаршал.